Тлаколула има више значења:

 Тлаколула (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тлаколула (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлаколула (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлаколула (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику